José Bustamante (1907–?) bolíviai labdarúgó
 José Bustamante (1922–?) bolíviai labdarúgó